Voici une liste non exhaustive des créatures vivant dans le monde imaginaire des Royaumes oubliés, pour le jeu de rôle Donjons et Dragons.

A
Aaracokra
Aasimar
Abishai
Aboleth
Alaghi
Ankheg
Asabi

B
Barghest
Basilic
Behir
Bête éclipsante
Bodak
Bulette
Bullywug

C
Centaure
Chimère
Chitine
Couatl

D
Diablotin
Doppelgänger
Dracoliche
Dragon
Drider
Drow
Dryade
Duergar

E
Elfe
Ettercap
Ettin

F
Feyr
Firbolg
Fomorian

G
Géant
Githyanki
Githzerai
Gnoll
Gnome
Gobelin
Gobelours
Gorgone
Goule
Griffon
Grimlock

H
Harpie
Heucuva
Hippogriffe
Hobgobelin
Homme-lézard
Horreur aux crochets
Hydre

I
Illithid
Ixitxachitl

J
Jermlaine

K
Kenku
Kilmoulis
Kobold
Korred
Kuo-toa

L
Lamia
Lammasu
Leucrotta
Liche
Licorne
Locathah

M
Manteleur
Manticore
Méduse
Mimique
Minotaure
Morkoth
Muckdweller

N
Naga
Nymphe

O
Ogre
Orc
Orog
Osquip
Othyug
Ours-Hibou

P
Phaerimm
Pixie

Q
 Quaggoth

R
Rakshasa
Remorhaz
Roc
Rouilleur

S
Sahuagin
Salamandre
Sarrukh
Satyre
Sphinx
Svirfneblin

T
Tasloi
Thri-kreen
Tréant
Tressym
Troglodyte
Troll
Tyrannœil

U
Ombre des roches

V
Vampire
Verbeeg

W
Wemic
Wyverne

X
Xill
Xorn

Y
Yochlol
Yuan-ti

Z